Rüland ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Rüland (* 1955), deutsche Wissenschaftsmanagerin
 Jürgen Rüland (* 1953), deutscher Politikwissenschaftler